Гранха ла Флорида има више значења:

 Гранха ла Флорида (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Флорида, Гомез Гера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику